Идеа́льный шторм () — приключенческий драматический фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, которые произошли во время  на атлантическом побережье США. Сценарий основан на одноимённой книге 1997 года Себастьяна Юнгера о реальной истории экипажа рыболовного судна «Андреа Гейл».

Сюжет 
Фильм описывает маленький портовый городок Глостер, основным промыслом жителей которого является вылов меч-рыбы. Экипаж рыболовного судна «Андреа Гейл» с капитаном Билли Тайном (Джордж Клуни) возвращается в родной городок с неудачного промысла. Несмотря на то, что люди не успевают даже повидаться с родственниками, капитан призывает их снова отправиться за рыбой. У каждого члена экипажа свои проблемы, лучшим средством решения которых являются деньги. Хотя рыболовный сезон почти кончился, экипаж соглашается на призыв капитана.

Рейс судна является не самым удачным: в рыбной ловле не везёт, и экипаж начинает роптать, но капитан убеждает их, что корабль ещё не дошёл до большой рыбы, которую можно найти у банки . Судно доходит до банки через начинающуюся грозу и собирает хороший улов рыбы, но тут на траулере выходит из строя морозильник для рыбы. Починка в море не завершилась успехом; судну нужно возвращаться, пока трюм не разморозился и весь улов не испортился. Плотно задраив морозильник, экипаж корабля поворачивает домой. Но для того, чтобы вернуться к родным и близким и заработать деньги, людям предстоит пройти через идеальный шторм.

Экипаж «Андреа Гейл» поначалу недооценивает опасность шторма. Вскоре корабль теряет антенну. На сигнал «Mayday», поданный другим судном, отзывается спасательный вертолёт, но попытка спасения оканчивается полной неудачей.
На палубу «Андреа Гейл» обрушиваются волны более чем десятиметровой высоты, сломанный успокоитель качки пробивает борт судна, два человека оказываются за бортом.
Экипаж решает повернуть назад, но сталкивается с огромной волной-убийцей. Капитан пытается провести корабль по волне, но судно переворачивается. Большая часть экипажа не может покинуть корабль, капитан сознательно остаётся на нём. Выбирается только один член экипажа, но и он не может спастись без спасательного жилета. Таким образом, выживших нет.

В ролях

Роли дублировали

Затраты и сборы 
Всего на фильм было потрачено 180,5 миллиона долларов США. Из них 140 млн ушло непосредственно на съёмки, а остальные 40,5 млн — на маркетинг и рекламу.

Картина имела большой успех у зрителей и критиков, только в Штатах её смотрели свыше 33 млн человек. Об успехе можно судить и по собранным фильмом деньгам: в мире 2-кратный номинант на «Оскар» собрал чуть менее 330 млн долларов, из которых около 180 млн было собрано в кассах кинотеатров США. В России фильм собрал 1,36 млн долларов.

Премии и награды

Оскар 2001 
Фильм был номинирован на «Оскар» в двух категориях: «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

BAFTA 2001 
 Победитель — Лучшие визуальные эффекты
 Номинация — Лучший звук

Интересные факты 
 Во время съёмок Марк Уолберг едва не утонул, а также занёс в ухо инфекцию, от последствий которой длительное время страдал. Съёмки на судне давались ему с трудом из-за хронической морской болезни.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2000 года
Фильмы Вольфганга Петерсена
Приключенческие фильмы США
Фильмы-катастрофы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о моряках
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы Warner Bros.